Het seizoen 1984/85 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 1 september 1984 en eindigde op 18 mei 1985. RAEC Mons won in Derde Klasse A, KFC Verbroedering Geel won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 Hoeselt VV kreeg de koninklijke titel en werd K. Hoeselt VV.
 Witgoor Sport Dessel kreeg de koninklijke titel en werd K. Witgoor Sport Dessel.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Wuustwezel FC (rechtstreeks)
 RAA Louviéroise (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Germinal Ekeren (kampioen 4A)
 KVK Tienen (kampioen 4B)
 AS Eupen (kampioen 4C)
 RUS Binchoise (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 RAEC Mons (kampioen 3A)
 KFC Verbroedering Geel (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Izegem (rechtstreeks uit 3A)
 Wallonia Association Namur (rechtstreeks uit 3A)
 KVV Looi Sport (rechtstreeks uit 3A)
 R. Tilleur FC (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, RAEC Mons en KFC Verbroedering Geel, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, KV Oostende en FC Assent, speelden twee wedstrijden. De wedstrijden werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3